Vranković est un patronyme porté notamment par :

 Josip Vranković (1968-), joueur croate de basket-ball ;
 Stojko Vranković (1964-), joueur yougoslave puis croate de basket-ball.